Léo Lacroix (1937-), skieur français ;
 Léo Lacroix (1992-), footballeur suisse.